Paul Rogers – attore britannico 
Paul Rogers (1973) – cestista australiano
Paul Rogers (1965) – calciatore inglese